Mario Fioretti (1912-1943) – magistrato italiano

 Mario Fioretti (n. 1924) – direttore della fotografia italiano
 Mario Fioretti (n. 1973) – allenatore di pallacanestro italiano